

Argentina

Bolívia

Brasil

Chile

Colômbia

Equador

Paraguai

Peru

Uruguai

Venezuela

Estados Unidos

México 

Copa América